Die Abkürzung HDO steht für:

 Hydrodeuteriumoxid (halbschweres Wasser), siehe schweres Wasser
 High Definition Oberhausen, siehe Technologiezentrum Oberhausen
 Haus des Deutschen Ostens in München
 Haus des Deutschen Ostens in Düsseldorf, heute Gerhart-Hauptmann-Haus (Düsseldorf)
 Hrvatski demokratski odbor, terroristische Vereinigung von Exilkroaten

Die Abkürzung HdO steht für:
 Handbuch der Orientalistik
 Hinter-dem-Ohr-Gerät, siehe Hörgerät #Hinter-dem-Ohr-Geräte
 Haus der Offiziere, Offizierskasinos

HDO